Sander Gillé e Joran Vliegen erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non difendere il loro titolo in questa edizione.

In finale Sander Arends / David Pel hanno sconfitto Andre Begemann / Albano Olivetti con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Andrés Molteni /  Andrea Vavassori (quarti di finale)
  André Göransson /  Frederik Nielsen (quarti di finale)

  Pablo Cuevas /  Fabrice Martin (semifinale)
  Nicholas Monroe /  Andrėj Vasileŭski (quarti di finale)

Wildcard 

  Filip Bergevi /  Markus Eriksson (quarti di finale)

  Carl Söderlund /  Elias Ymer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2021